Ponte Garibaldi – ponte che attraversa il fiume Tevere nella città di Roma
Ponte Garibaldi – ponte che attraversa il fiume Adige nella città di Verona